Jurij Dmitrievič Šarov
 Natal'ja Šarova
 Pëtr Fëdorovič Šarov

Pagine correlate 

 Sharoff